Miejscowości w USA:
 McCurtain – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Haskell
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo McCurtain (ang. McCurtain County) – w stanie Oklahoma